Castelldans es un municipio y localidad española de la provincia de Lérida, en la comunidad autónoma de Cataluña. El término municipal, ubicado en la comarca de Las Garrigas, tiene una población de .

Geografía 
El municipio situado en la parte occidental de la comarca de Las Garrigas, en el límite con la del Segriá. En censos del  figuró con nombres como Castelldasens y, más adelante Castelldáns, que mantuvo hasta la segunda mitad del .

Historia 
A mediados del , el lugar contaba con una población censada de 508 habitantes. La localidad aparece descrita en el sexto volumen del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz de la siguiente manera:

Demografía

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web del Ayuntamiento de Castelldans
 
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Municipios de las Garrigas
Localidades de la provincia de Lérida
Localidades de Las Garrigas